

Miejscowości 
 Miejscowości w USA
 Gordon – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Houston
 Gordon – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Wilkinson
 Gordon – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Sheridan
 Gordon – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Gordon – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Gordon – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Palo Pinto
 Gordon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
 Gordon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Gordon – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas

 Gminy w USA
 Gordon (ang. Gordon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Gordon (ang. Gordon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Gordon (ang. Gordon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
 Gordon (ang. Gordon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gordon (ang. Gordon County) – w stanie Georgia

 Miejscowości w Kanadzie
 Gordon – miasto w prowincji Ontario

 Miejscowości w Australii
 Gordon – miasto w stanie Wiktoria

Osoby 
 Osoby noszące nazwisko Gordon
 Charles Gordon – administrator i wojskowy brytyjski
 Craig Gordon – piłkarz szkocki
 Dexter Gordon – muzyk jazzowy
 Edwin Gordon – muzyk jazzowy
 Fabian Gordon – XVIII w., uczestnik konfederacji barskiej
 Gordon – amerykański niewolnik
 Henryk Gordon – XVII w., pułkownik wojsk koronnych
Jehuda Lejb Gordon – żydowski poeta, prozaik, przedstawiciel haskali
 Karol Gordon – (1749-1820) – pułkownik wojsk polskich
 Książę Gordon – szkocki tytuł arystokratyczny
 Patryk Gordon – (1635-1699), oficer szwedzki, polski i rosyjski
 Samuel Lejb Gordon – żydowski pisarz tworzący w języku hebrajskim, pedagog, tłumacz i biblista

 Postacie fikcyjne noszące nazwisko Gordon
 Flash Gordon
 James Gordon

Zwierzęta 
 Rasa psa
 Seter szkocki Gordon

Muzyka 
 Instrument muzyczny
 gordon

Geografia 
 Obiekty geograficzne w Australii
 Gordon – rzeka na Tasmanii
 Jezioro Gordon – jezioro na Tasmanii
 Zapora Gordon – zapora wodna na Tasmanii

 Wyspy
 Gordon – wyspa na Pacyfiku

Inne 
 Gordon – ród i klan szkocki